Geri Halliwell (1972-), une chanteuse, danseuse, auteure-compositrice-interprète et actrice britannique, ancienne membre des Spice Girls ;

personnages de fiction
 famille Halliwell, personnages de fiction de la série télévisée Charmed ;
 Chris Halliwell ;
 Patricia Halliwell ;
 Penelope Halliwell ou Penny Halliwell ;
 Piper Halliwell ;
 Phoebe Halliwell ;
 Prudence Halliwell ;
 Wyatt Matthew Halliwell.

Voir aussi